Cyclops dybowskii – gatunek widłonoga z rodziny Cyclopidae, nazwa naukowa gatunku została po raz pierwszy opublikowana w 1890 roku przez hydrobiologa o nazwisku Landé.

Bibliografia
 Fauna Europaea
 (Gurney, 1909) and Thermocyclops dybowskii (Lande, 1890)
 Walter, T. Chad (2012). Cyclops annulatus Wierzejski, 1893. In: Walter, T.C., Boxshall, G. (2012). World Copepoda database. Geraadpleegd via: World Register of Marine Species op

Cyclopidae
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1890 roku